Molekulska formula -{C7H8N2O}- se može odnositi na:

 3-Aminobenzamid
 Nikotinil metilamid